Папая́н () — армянская фамилия. Известные носители:

 Папаян, Альберт Вазгенович (1936—2002) — советский и российский педиатр, детский нефролог Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.
 Папаян, Рафаэль Ашотович (1942—2010) — армянский политический и государственный деятель.